Division One (1903/1904) – był to 14. w historii sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 15 sierpnia 1903, a zakończył się 30 kwietnia 1904. Brało w niej udział 14 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obronił Hibernian. Nowym mistrzem Szkocji został Third Lanark, dla którego był to pierwszy tytuł w historii klubu. Koronę króla strzelców zdobył Robert Hamilton, który strzelił 28 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 14 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 26 spotkań).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 

 Tabela końcowa 

1903 w piłce nożnej
1903 w Wielkiej Brytanii
1904 w piłce nożnej
1904 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji